Со́тка:

Разговорное слово, образованное от числительного «сто» (100):
 Сто единиц какой-либо меры либо одна сотая какой-либо меры (устар.) к примеру: сторона А=37,5 метров, а сторона B=40 метров, далее перемножаем 37,5х40=1500, т. е. 15 соток.
 Ар (в разговорной речи также «сотка», от 1/100 гектара) — метрическая единица измерения площади, равная .
 Сотка, или сотая сажени — старая русская единица длины: = = = .
 Самолёт Т-4 («изделие 100») — сверхзвуковой военный самолёт ОКБ Сухого.
 
Другие значения:
 Сотка — название реки Кулой (протекает по Архангельской области России, впадает в Мезенскую губу Белого моря) в её верхнем течении.
 Сотка — бывший посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Сотка — железнодорожная станция в Финляндии.
 Со́тка — разговорное слово, образованное от слова сотовый телефон. Преимущественно используется на Урале, в Казахстане и Киргизии.

См. также 
 Сотки

Примечания